Ренді Баррідж (,  7 січня 1966, Форт-Ері) — колишній канадський хокеїст.
 Том Юстес Баррідж (, 1881–1959) — англійський футболіст.

Англійські прізвища